Stebbins är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Emma Stebbins (1815–1882), amerikansk skulptör
 Genevieve Stebbins (1857–1934), amerikansk skådespelare, dansare, gymnastikteoretiker
 George Ledyard Stebbins (1906–2000), amerikansk botaniker, genetiker och evolutionsbiolog
 Joel Stebbins (1878–1966), amerikansk astronom
 Richard Stebbins (född 1945), amerikansk friidrottare
 Robert C. Stebbins (1915–2013), amerikansk herpetolog
 Steele Stebbins (född 2003), amerikansk skådespelare

Se även 
 Stebbins, Alaska, ort i Alaska
 2300 Stebbins, asteroid
 Stebbins (månkrater)